Högkullen har flera betydelser: 

 Högkullen – en gravhög i Gästrikland, se Axmarhögen
 Högkullen – toppen av Kinnekulle